Tatuí — município brasileiro do estado de São Paulo
Tatu-galinha-pequeno
Tatuíra — crustáceo decápode anomuro
Ipanema Tatuís — time de futebol americano brasileiro

Desambiguações de topônimos